Le Liberté, principale salle de concert rennaise.
 Le Liberté, salle de spectacle toulonnaise.
 SS Europa, ex-paquebot allemand puis français sous le nom Le Liberté.
 Le Liberté ou immeuble Liberté, un immeuble de Casablanca.

Voir aussi